Villamediana puede referirse a:
 Lomas de Villamediana, localidad del municipio de Alfoz de Bricia, provincia de Burgos.
 Villamediana de Lomas, localidad del municipio de Alfoz de Bricia, provincia de Burgos.
 Villamediana de San Román, localidad del municipio de Valle de Valdebezana, provincia de Burgos.
 Villamediana de la Vega, localidad del municipio de San Cristóbal de la Polantera, provincia de León.
 Villamediana de Iregua, municipio de La Rioja.
 Villamediana, municipio de la provincia de Palencia.

Personas 
 Juan de Tassis y Peralta, conde de Villamediana.